Gostynin (district), een district (powiat) in de Poolse provincie Mazovië
 Gostynin (gemeente), een landgemeente in dit district
 Gostynin (stad), een stad in deze gemeente